Le Tournoi de Toulon 2009 est un tournoi de football qui a lieu à Toulon, en France du 3 au .

Équipes participantes 
  Argentine
  Chili
  Égypte
  Émirats Arabes Unis
  France
  Pays-Bas
  Portugal
  Qatar

Stades 
Les matchs se sont déroulés à : 
Aubagne
Le Lavandou
La Seyne-sur-Mer
Saint-Cyr-sur-Mer
Toulon

La compétition

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Match pour la

Finale

Récompenses 

Meilleur buteur :  Gerson Martinez (4) et  Diego Buonanotte (4)
Meilleur joueur :  Buonanotte
Meilleur gardien :   Toselli et  Marchesin

2009
Football en France en 2009
Sport en juin 2009